Sulzberg (Souabe), une commune d'Allemagne, en Bavière
 Sulzberg (Vorarlberg), une commune d'Autriche

 Sulzberg (Basse-Bavière), une montagne d'Allemagne, en Bavière